Hoot peut faire référence à :
 Hoot, film de 2006 ;
 Hoot, album du groupe sud-coréen Girls' Generation ;
 Hoot Gibson, acteur américain ;
 Hoot, une torpille iranienne.

Homonymie de titre